Хендрік Ян Давідс і Паул Хархейс були чинними чемпіонами, але вони не захистили свій титул. Того року Хархейс не брав участі, а Давідс виступав у парі з Гіртсом Дзелде і вони вибули в першому колі.

У фіналі Ерік Єлен і Карл-Уве Стіб перемогли Андрія Черкасова і Олександра Волкова з рахунком 6–4, 7–6.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

1991
Кубок Кремля